Мечѝслав Ка̀раш () е полски езиковед полонист, диалектолог, професор в Ягелонския университет и негов ректор в годините 1972 – 1977, член на Полската академия на науките, ръководител на Комитета по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите, председател на Дружеството за полско-българско приятелство в Краков, главен редактор на научното списание „Onomastica“, носител на орден „Кирил и Методий“ и Кавалерски кръст на Ордена на Възраждане на Полша.

Трудове 
 Nazwy miejscowe typu Podgóra, Zalas w języku polskim i w innych językach słowiańskich (1955)
 Powieści ludu Krakowskiego (1959)
 Mały atlas gwar polskich(1960 – 1970)
 Orawskie teksty gwarowe z obszaru Polski (1964)
 Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji (1965)
 Polskie dialekty Orawy (1965)
 Toponimia Wysp Elafickich na Adriatyku (1968)
 Statuty Kapituły Norbertańskiej z r. 1340 : w tłumaczeniu polskim z r. 1541 (1970)
 Studia nad dialektologią ukraińską i polską : z materiałów b. Katedry językow ruskich UJ  (1974)
 Słownik wymowy polskiej  (1977)
 Język polski i jego historia (1985)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски диалектолози
Полски полонисти
Полски ономасти
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Ректори на Ягелонския университет
Действителни членове на ПАН
Доктор хонорис кауза на Софийския университет
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Носители на орден „Знаме на труда“
Членове на ПОРП
Починали в Краков
Погребани на Раковицкото гробище